Voici la liste des indicatifs téléphoniques internationaux, permettant d'utiliser les services téléphoniques dans un autre pays. La liste est établie par l'Union internationale des télécommunications, dans sa recommandation E.164. Y est adjointe la liste des préfixes des numéros à surtaxe. Ne sont pas compris dans cette liste les préfixes de réseaux mobiles pour lesquels une liste est également maintenue.

Liste par pays | Liste par indicatifs

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 Plan de numérotage nord-américain
  http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/sp/T-SP-E.164D-11-2011-PDF-F.pdf
  http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/sp/T-SP-LT.1-2011-PDF-F.pdf
  http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/sp/T-SP-E.164C-2011-PDF-F.pdf
  http://www.wtng.info
 Indicatifs téléphoniques internationaux

Indicatifs téléphoniques internationaux par pays, liste des
Annuaire
Numéro de téléphone
Indicatif telephonique
Indicatif téléphonique international
Indicatifs téléphoniques